King Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 King Township (Arkansas)
 King Township (Illinois)
 King Township (Iowa)
 King Township (Minnesota)
 King Township (Missouri)
 King Township (Oklahoma)
 King Township (Pennsylvania)
 King Township (South Dakota)